EAN est un sigle qui peut signifier :
 École nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
 European Article Numbering
 European Article Numbering-Uniform Code Council,
 code-barres EAN,
 code-barres EAN 13 ;
  (en français, notification d'action d'urgence), utilisée en alerte aux populations aux États-Unis ;
  (en français, réseau européen d'aviation), un réseau haut débit entre satellites et LTE encore en développement par Inmarsat permettant aux passagers d'un avion de disposer d'une connexion haut débit à Internet ;
 Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation, société de tir à Genève.

EAN est un code qui peut signifier :
 Phifer Airfield, aéroport de Wheatland dans l’État du Wyoming (États-Unis), selon le code AITA des aéroports. 

Code